Клокачевы (Клокачовы) — русский дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев от Александра Клокоцкого, выехавшего из Польши к великому князю Василию Васильевичу Тёмному.

Клокачевы Яков и Горяин Васильевичи, великолуцкие городовые дворяне, записаны в «тысячной» книге лучших дворян и детей боярских (1550). Макар Иванович Клокачев воевода в Васильгороде (1570), в Лаюсе (1578).

Андрей Иванович Клокачев наместник в Волоколамске (1558), а его брат Макарий (1578) — полковой и осадный воевода.

При подаче документов 26 марта 1686 года, для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Клокачевых, семь указных царских грамот (1570—1673), доходный список (1587) на взимание кормов и пошлин в г. Рославль, а также жалованная грамота (1620) на вотчины: деревни Антоново, Наумово, Гридинское с пустошами в Шаховской волости Ярославского уезда.

Род Клокачевых был внесён в VI часть родословной книги Новгородской, Псковской и Тверской губерний Российской империи.

Описание герба 
В лазуревом щите серебряная перевязь влево, обремененная тремя червлеными розами. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною. Нашлемник: между двумя лазуревыми буйволовыми рогами три червленые розы в столб. Намет лазуревый с серебром.

Известные представители 
 Клокачев Дмитрий Фёдорович — воевода в Мангазее (1631—1632) (ум. 1642), московский дворянин, по царской грамоте (1631) с него не взимались денег с поместий и вотчин в период его воеводства в Мангазее.
 Клокачов Тимофей Дмитриевич — стряпчий (1636—1668), московский дворянин (1671), воевода в Батурине (1667—1668), на Таре (1673—1674), объявлял служилым и жилецким людям о рождении царевны Наталии (1673).
 Клокачев Ермолай (Ермола) Дмитриевич — воевода в Устюге-Великом (1654), в Пскове (1659—1661).
 Клокачов Фёдор Тимофеевич — стряпчий (1676), стольник (1678—1686).
 Клокачев Степан Тимофеевич — стольник (1680—1692), Санкт-Петербургский вице-губернатор, подписал смертный приговор царевичу Алексею Петровичу.
 Клокачовы: Степан, Иван и Григорий Тимофеевичи — стольники (1680—1692).

Литература

Примечания 

Шляхетские роды герба Долива